Chanda kan syfta på:

 Chandra (ort i Komorerna)
 Chanda (djur), ett släkte fiskar